Евгений Владимирович Морозов:
* Морозов, Евгений Владимирович (?—2022) — российский самбист, мсмк, призёр чемпионата России.
 Морозов, Евгений Владимирович (род. 1983) — российский актёр.
 Морозов, Евгений Владимирович (род. 2001) — российский футболист.

Примечания